

Architettura 
 Roche Tower – grattacielo situato a Basilea (Svizzera)

Astronomia 
 38237 Roche – asteroide della fascia principale
 Cratere Roche – cratere sulla superficie di Fobos
 Divisione di Roche – struttura degli anelli di Saturno
 Limite di Roche – concetto della meccanica celeste
 Lobo di Roche – regione di spazio intorno a una stella binaria

Aziende 
 Roche o Hoffmann-La Roche – azienda farmaceutica svizzera
 Roche Bobois – azienda di arredamento francese

Geografia

Francia 
 Roche – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche – ex comune ora frazione di Chuffilly-Roche, comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Roche – ex comune ora frazione di Roche-et-Raucourt, comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Roche-Charles-la-Mayrand – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche Chevrière – montagna del massiccio della Vanoise nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche-d'Agoux – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche de la Muzelle – montagna del massiccio degli Écrins nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche-en-Régnier – comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche-et-Raucourt – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Roche Faurio – montagna del massiccio degli Écrins nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche-la-Molière – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche-le-Peyroux – comune nel dipartimento della Corrèze (Nuova Aquitania)
 Roche-lès-Clerval – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Roche-lez-Beaupré – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Roche-Saint-Secret-Béconne – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)

Haiti 
 Roche-à-Bateau – comune nell'arrondissement di Les Côteaux (Sud)

Seychelles 
 Roche Caiman – distretto (Greater Victoria)

Svizzera 
 Roche – comune nel distretto di Aigle (Canton Vaud)
 Roche-d'Or – ex comune ora frazione di Haute-Ajoie, comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)

Tanzania 
 Roche – circoscrizione del distretto di Rorya

Persone

Sportivi 
 Samuel Roche (1875 circa–...) – ginnasta francese
 Michel Roche (1939-2004) – cavaliere francese
 Tony Roche (1945) – tennista australiano
 John Roche (1949) – cestista statunitense
 Paddy Roche (1951) – calciatore irlandese
 Raymond Roche (1957) – pilota francese
 Stephen Roche (1959) – ciclista irlandese
 Alain Roche (1967) – calciatore francese
 Rodolphe Roche (1979) – calciatore francese
 Barry Roche (1982) – calciatore irlandese
 Mickaël Roche (1982) – calciatore francese
 Nicolas Roche (1984) – ciclista irlandese
 Stephanie Roche (1989) – calciatrice irlandese
 Lois Roche (1993) – calciatrice britannica naturalizzata irlandese
 Yohan Roche (1997) – calciatore beninese con cittadinanza francese

Altre attività 
 Matthias Alexis Roche de Fermoy (1737 circa-dopo il 1778) – militare francese
 Édouard Roche (1820-1883) – astronomo francese
 James Roche (1852-1920) – politico britannico
 Maurice Roche (1885-1955) – politico britannico
 Ruth Roche (1908-1993) – nobildonna britannica
 France Roche (1921-2013) – giornalista, critica cinematografica, attrice e sceneggiatrice francese
 Henri-Pierre Roché (1879-1959) – scrittore e collezionista d'arte francese
 Kevin Roche (1922) – architetto irlandese
 Eugene Roche (1928-2004) – attore statunitense
 Peter Roche de Coppens (1938-2012) – sociologo, antropologo e psicoterapeuta svizzero
 Arthur Roche (1950) – arcivescovo britannico
 Adi Roche (1955) – attivista irlandese
 Víctor Ullate Roche (1973) – attore, ballerino e coreografo spagnolo
 Charlotte Roche (1978) – conduttrice televisiva, scrittrice, cantante e attrice tedesca
 Jake Roche (1992) – cantante e attore inglese

Pagine correlate 
 Cratere Roche – pagina di disambiguazione
 La Roche – pagina di disambiguazione
 Roches – pagina di disambiguazione
 Rocha